Mortal Kombat (computerspelserie), een serie van vechtspellen
 Mortal Kombat (1992), het eerste spel in de serie
 Mortal Kombat (2011), een spel in de serie uit 2011
 Mortal Kombat, mobiele spel uit 2015 
 Mortal Kombat (1995), een film gebaseerd op de serie uit 1995
 Mortal Kombat (2021), een film uit 2021